Příjmení Gruber nosí více osobností:

 Christoph Gruber – rakouský sportovec, sjezdový lyžař
 Craig Gruber (1951–2015) – americký basový kytarista, původní basista v Rainbow
 David Gruber (* 1955) – český odborník na techniky duševní práce
 Edita Gruberová (* 1946) – slovenská operní pěvkyně, koloraturní sopranistka
 Franz Xaver Gruber (1787–1863) – rakouský varhaník, sbormistr a skladatel
 Herbert Gruber – rakouský sportovec, bobista
 Jan Gruber (veslař) – český sportovec, veslař
 Jan Gruber (* 1979) – český fotbalista
 Josef Gruber (1865–1925) – český národohospodář, ministr sociální péče v úřednické vládě Jana Černého
 Josef Gruber (politik SDAP) (1867–1945) – rakouský politik, poslanec Říšské rady, starosta Lince
 Karl Gruber (1898–???) – československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Sudetoněmeckou stranu
 Michael Gruber (spisovatel) (* 1940) – americký spisovatel
 Miloš Gruber – český podnikatel
 Patrick Gruber – německý sportovec, sáňkař
 Rudolf Gruber (1864–1926) – rakouský politik

jiný význam
 poručík Hubert Gruber, fiktivní postava z britského sitcomu Haló, haló

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení